Maria Teresa Habsburg (1638–1683) – córka Filipa IV i Elżbiety Burbon, królowa Francji jako żona króla Ludwika XIV
 Maria Teresa Habsburg (1717–1780) – królowa Czech i Węgier, niekoronowana cesarzowa
 Maria Teresa Habsburg (1767–1827) – córka cesarza Leopolda II i Marii Ludwiki Burbon, królowa Saksonii
 Maria Teresa Habsburg (1773–1832) – córka Ferdynanda Habsburga i Marii Beartice d'Este, żona Wiktora Emanuela (króla Sardynii)
 Maria Teresa Habsburg (1816–1867) – córka Karola Ludwika i Henrietty Nassau-Weilburg, królowa Obojga Sycylii
 Maria Teresa Habsburg (1845–1927) – córka Albrechta Fryderyka i Hildegardy Wittelsbach, księżna Wirtembergii
 Maria Teresa Habsburg-Este (1849–1919) – córka Ferdynanda Habsburga-Este i Elżbiety Franciszki Marii Austriackiej, ostatnia królowa Bawarii
 Maria Teresa Habsburg, córka Michała I, króla Portugalii, żona Karola Ludwika
 Maria Teresa Toskańska:
 Maria Teresa Toskańska (1801–1855) – córka Ferdynanda III i Luizy Marii
 Maria Teresa Toskańska (1862–1933) – córka Karola Salwatora i Marii Immaculaty

Zobacz też 
 Maria Teresa
 Maria Teresa Burbon